Tancredo Neves ist der Name folgender Personen:
 Tancredo Neves (1910–1985), brasilianischer Politiker

Tancredo Neves ist der Name folgender 

Orte:
 Tancredo Neves (Boa Vista), Stadtviertel von Boa Vista
 Tancredo Neves (Manaus), Stadtviertel von Manaus
 Tancredo Neves (Porto Velho), Stadtviertel von Porto Velho
 Tancredo Neves (Salvador), Stadtviertel von Salvador
 Tancredo Neves (Santa Maria), Stadtviertel von Santa Maria (RS)
 Tancredo Neves (Teresina), Stadtviertel von Teresina

Straßen und Gebäude:
 Avenida Tancredo Neves (Belo Horizonte), Straße in Belo Horizonte
 Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, Straße in Coronel Fabriciano
 Avenida Tancredo Neves (Salvador), Straße in Salvador
 Ginásio Municipal Tancredo Neves, Sporthalle in Uberlândia
 Puente Internacional Tancredo Neves, Brücke zwischen Argentinien und Brasilien